John Jakopin (Janez Jakopin), kanadski hokejist slovenskega rodu, * 16. maj 1975, Toronto, Ontario, Kanada.

Jakopin je kariero začel leta 1993 v študentski ligi NCAA, od sezone 1996 pa je igral tako v nižji severnoameriški ligi AHL, kot tudi v najvišji ligi NHL, kjer je igral za klube Florida Panthers, Pittsburgh Penguins in San Jose Sharks. Kariero je končal po enoletnem igranju  za Olimpijo Hertz Ljubljana v sezoni 2004/2005.

Pregled kariere 

|-
| Merrimack College
| NCAA
| 93/94
|
| 36
| 2
| 8
| 10
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Merrimack College
| NCAA
| 94/95
|
| 37
| 4
| 10
| 14
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Merrimack College
| NCAA
| 95/96
|
| 32
| 10
| 15
| 25
|
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Merrimack College
| NCAA
| 96/97
|
| 31
| 4
| 12
| 16
|
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 96/97
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 97/98
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Beast of New Haven
| AHL
| 97/98
|
| 60
| 2
| 18
| 20
|
| 151
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 98/99
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Beast of New Haven
| AHL
| 98/99
|
| 60
| 2
| 7
| 9
|
| 154
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 99/00
|
| 17
| 0
| 0
| 0
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Louisville Panthers
| AHL
| 99/00
|
| 23
| 4
| 6
| 10
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 00/01
|
| 60
| 1
| 2
| 3
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Louisville Panthers
| AHL
| 00/01
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 01/02
|
| 19
| 0
| 4
| 4
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins
| AHL
| 01/02
|
| 30
| 3
| 5
| 8
|
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 02/03
|
| 12
| 0
| 0
| 0
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Barons
| AHL
| 02/03
|
| 18
| 0
| 4
| 4
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 03/04
|
| 42
| 3
| 4
| 7
|
| 99
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Senators
| AHL
| 03/04
|
| 11
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Olimpija Hertz
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |509
| bgcolor="#7FFF00" |36
| bgcolor="#7FFF00" |98
| bgcolor="#7FFF00" |134
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1026
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |2
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 Članek v Jakopinu 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Kanadski Slovenci
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Beast of New Haven
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Louisville Panthers
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Cleveland Barons
Hokejisti Hartford Wolf Pack
Hokejisti Binghamton Senators
Hokejisti HK Olimpija